Клейнми́хель — графский род. 

Род внесён в V часть родословной книги Курской, Харьковской и Черниговской губерний. Потомки Клейнмихелей живут сегодня в США, Франции, Германии, Великобритании, Израиле.

Происхождение и история рода 
Род происходит от дворянина, генерал-лейтенанта Андрея Клейнмихеля, который в начале XIX века служил директором 2-го кадетского корпуса.
Его сын, генерал-адъютант Главного штаба Пётр Андреевич Клейнмихель, указом императора Николая I Павловича (26 марта 1839), за долговременную и полезную службу в должности по управлению двумя департаментами Военного министерства, Всемилостивейше возведён с нисходящим его потомством, в графское Российской империи достоинство, на которое (01 марта 1840) пожалована грамота. От второго брака с Клеопатрой Петровной урождённая Ильинская, имел семерых детей, реальным отцом некоторых из которых считался сам император:

Известные представители 
 Пётр Андреевич (1793—1869), министр путей сообщения, в 1839 году за преданную службу Николаю I был возведён в графское достоинство. 
 Елизавета Петровна (1833—1896), жена генерал-лейтенанта Н. Г. Пилар фон Пильхау. Похоронена в с. Ивня-Троицкое Обоянского уезда Курской губернии (ныне — адм. центр Ивнянского р-на Белгородской области)
 Александра Петровна (1835—1912), фрейлина.
 Николай Петрович (1837—1878), генерал-майор, жена — грф. Мария Эдуардовна Келлер (1846—1931), автор книги мемуаров «Из затонувшего мира» (Пг — М., «Петроград», 1923).
 Владимир Петрович (1839—1882) — свиты Е. И. В. генерал-майор. Жена — княжна Екатерина Петровна Мещерская (1843—1925, Париж)
 Николай Владимирович (1877—1918) служил в Кавалергардском полку, в 1905—1917 состоял Богодуховским уездным (Харьковской губернии) предводителем дворянства. Расстрелян большевиками.
 Константин Петрович (5.IX.1840 — 26.X.1912) — егермейстер, крупный землевладелец, имевший поместья в Почепе, Обоянском, Льговском и др. уездах Курской губернии, почетный гражданин города Курска. Один из основных владельцев акционерного «Общества Курско-Киевской ж.-д.», владелец Курско-Ржавского сахарно-рафинадного и Ивнянского свеклосахарного заводов.
 Ольга Петровна (1845—1920), жена князя Петра Дмитриевича Волконского, шталмейстера.
 Михаил Петрович (1848—1872, Париж).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
Долгорукий-Аргутинский, Фёдор Сергеевич. Родословный сборник (с гербами) / кн. Фёдор Долгорукой. - СПб.: Тип. Т-ва п. ф. "Электро-тип. Н. Я. Стойковой", 1913. Вып. 1. - 1913., 65 с. Графы Клейнмихель. стр. 17.

 
Графские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые коронованные орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображён якорь
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены лошади
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы